«Природа любви» — это название эксперимента Гарри Харлоу, американского психолога, профессора Висконсинского университета (1930—1974 г.), президента Американской психологической ассоциации (1958 г.). Эксперимент был проведён в Университетской лаборатории штата Висконсин во второй половине 1950-х годов. Современники считали его неэтичным и жестоким, однако раскрытые в нём истины сильно повлияли на подход к воспитанию детей.

Предпосылки 
В те годы многие полагали, что демонстрация привязанности к ребёнку — не более, чем сентиментальный жест, порыв, не имеющий никакой пользы. Психологи, такие как Джон Уотсон, даже утверждали, что чрезмерная ласка может привести к психологическим отклонениям и болезням. Саму «любовь» малыша к матери считали лишь проявлением биологических потребностей, необходимости в питании. Харлоу придерживался позиции, что для формирования психики и нормального развития этого недостаточно.
По мнению психолога, ключ к формированию устойчивой психики детей — ощущение тактильного контакта, безопасности и комфорта. Чтобы доказать все свои гипотезы он начал изучать привязанность, тему, которая, на первый взгляд, не поддаётся измерению и оценке.

Описание эксперимента 

Использование обезьян (шимпанзе, макак) в научных исследованиях было обычным делом. Считалось, что этот вид млекопитающих имеет схожее с человеком строение интеллекта и нервной системы. Для проведения своего эксперимента Харлоу выбрал детёнышей макак-резусов, так как был убеждён, что взаимоотношения этих приматов напоминают человеческие в области материнства.  В течение первых шести-двенадцати часов жизни маленьких обезьян забирали от их мам и сажали в изолированные клетки. Всего отобрали более 60 животных. Исследователь заметил, что у макак начали проявляться признаки привязанности к махровым полотенцам, которые выкладывали на пол клетки. Малыши сжимали, обнимали покрывала, укутывались в них. Когда ткань забирали, детёныши бурно реагировали, кричали.

Первый этап 
Были сформированы первые две группы по четыре макаки. Для них создали два типа суррогатной матери: одну проволочную и другую, которую покрыли тканью и встроили электролампу для тепла. Первой группе в клетку поместили кормящую проволочную «маму» (в то время, как мягкая была без бутылочки), а другой группе — наоборот. Вне зависимости от того, где находится источник пропитания, все обезьяны проводили больше времени на мягкой и тёплой конструкции.

Второй этап 
Теперь Гарри Харлоу изменил концепцию. В разных группах было по одному суррогату. Обеих «мам-обезьян» снабдили бутылочкой молока для кормления. Детёныши одинаково питались и весили, но их поведение отличалось. У испытуемых первой группы (с проволочной конструкцией) наблюдался жидкий стул, что, по мнению Харлоу, свидетельствует о нервном напряжении. Они проводили время со своей «мамой» меньше, чем вторая группа. Также психолог заметил у них признаки аутизма: животные сидели на полу, сжимались, раскачивались взад-вперёд. Эти результаты уже давали основания полагать, что ребёнку требуется не только питание.

Третий этап 
Следующим шагом было изучение влияния страха на макак. Создав подобие чудовища, которое издавало громкий шум и делало резкие движения, психолог проверял, как себя будут вести детёныши обезьян в стрессовых ситуациях и какова роль матери в вопросе утешения. Все подопытные с появлением опасности с криками и паникой бежали к мягкой «маме». Прикосновение к ткани успокаивало малышей, некоторые даже становились смелыми и впоследствии проявляли агрессию к «монстру».

Четвертый этап 
Для измерения силы привязанности психолог сконструировал «злых матерей». Они были мягкие и тёплые, как прошлые. Однако на этот раз их нельзя было назвать заботливыми. Одна из них тряслась так интенсивно, что у малышей стучали зубы, вторая сильным потоком воздуха «скидывала» детёныша, третья выпускала шипы, а четвёртая имела встроенную металлическую пластину, которая отталкивала обезьяну. Даже после такого проявления насилия маленькие макаки возвращались к суррогатам и издавали умоляющие звуки, будто извиняясь.

Время изоляции 
Харлоу пришёл к выводу, что изоляция в течение первых 90 дней жизни детёныша макаки не влияет на его дальнейшее развитие, однако более длительный период может привести к нарушениям в психике, которые уже невозможно исправить. То же касается и людей. Такой период равен шести месяцам человеческой жизни.

Результат 
Как сказал сам Харлоу: «В нашем исследовании психопатологии мы стали как садисты, пытающиеся создать ненормальность».Лишая макак контакта со сверстниками и оставляя их только наедине с суррогатной матерью, исследователь наблюдал отклонения в поведении обезьян после взросления. Они уже не могли нормально взаимодействовать с другими приматами этого вида. Животные проявляли агрессию, особенно самки по отношению к самцам. Со своим потомством воспитанники Харлоу обращаться не умели. Большинство просто игнорировали своих детёнышей, но были случаи крайне жестокого обращения: они кусались, били и возили по полу своих малышей, убивали их.
Вся работа является убедительным доказательством того, что для полноценного развития ребёнку от родителей нужно не только питание, но и тепло, тактильный контакт и общение.

Значение 
Гарри Харлоу понимал, что нанёс непоправимый ущерб обезьянам, но никогда не жалел об экспериментах. Для него было важнее принести пользу людям.
После опубликования его работы начались перемены в детских домах. К детям стали проявлять больше внимания, воспитатели начали их обнимать и качать, больше разговаривали. Произошли изменения и в производстве детских товаров. Стали пользоваться популярностью «кенгуру», в которых теперь носили малышей.

Критика 
 Дебора Блюм, журналистка и писатель, в одной из своих работ высказалась так: 
Harry’s research tells us that love is work
Перевод: «Исследование Гарри говорит нам, что любовь — труд». 
 No experiment could have better demonstrated the depth and strength of a baby’s addiction for her parent
Перевод: «Ни один эксперимент не мог лучше продемонстрировать глубину и силу зависимости малыша от его родителя».
Learning to love, Harry liked to say, is really about learning to live
Перевод: «Научиться любить, о чем хотел сказать Гарри, значит научиться жить».
Она также называла эту работу «тихой революцией».
 Лорин Слейтер в своей книге «Открыть ящик Скиннера» писала :
В переводе: «Есть нечто мощное и положительное в том, что Харлоу дал нам: точное знание того, что наши потребности сложнее, чем просто голод, что мы любой ценой добиваемся близости и всегда будем считать первое лицо, которое увидели, самым милым — как бы далеко по ступеням эволюции мы ни спустились»
 Роджер Фоутс, изучающий приматов и одновременно выступающий за защиту прав животных, в свою очередь, был краток: 
В переводе: «Любой исследователь, который готов принести своих животных в жертву науке, обладает сомнительной моралью»
 Уильям Мейсон, который в 1960-х годах работал с Гарри Харлоу считал, что неправильно причинять животным страдания, но все же понимал причины этого. 
 Питер Сингер, профессор биоэтики, в своей работе «Освобождение животных. Глава 2: Инструменты для исследования» был возмущён: 
В переводе: «Многие опыты причиняют сильную боль, и при этом отсутствует даже отдаленная перспектива значительной пользы людям или другим животным. Подобные эксперименты представляют собой не отдельные случаи, а являются частью огромной индустрии»
 Один из студентов психолога, Лен Розенблюм, вспоминал: 
В переводе: «Он всегда хотел задеть аудиторию. Он никогда не говорил „животные были усыплены“ — всегда „убиты“. Почему он не мог назвать „раму для изнасилований“ приспособлением, ограничивающим подвижность животного? Если бы не такие выходки, он не имел бы сегодня такой неоднозначной репутации»

Примечания

Ссылки 
 «The Nature of Love» Harry F. Harlow (1958)

См. также 
 Яма отчаяния
 Материнская депривация
 Родительская любовь
 Refrigerator mother theory

 Научные исследования
Психологические эксперименты
Опыты на животных
Онтогенез человека
Права животных